Die Big Bash League 2011/12 war die erste Saison dieser australischen Twenty20-Meisterschaft. Dabei nahmen erstmals die neugegründeten Franchises an dem Turnier teil und nicht wie zuvor in der Twenty20 Big Bash die traditionellen First-Class Teams. Sieger waren die Sydney Sixers, die sich im Finale im WACA Ground mit 7 Wickets gegen die Perth Scorchers durchsetzten.

Format 
Die acht Franchises spielten in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils ein Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, in denen im Halbfinale und Finale der Sieger ermittelt wurde. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die Champions League Twenty20 2012.

Gruppenphase 
Tabelle

Spiele

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Playoffs

Halbfinale

Finale

Statistiken

Runs 
Die meisten Runs der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:

Wickets 
Die meisten Wickets der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:

Einzelnachweise 

2011 12
Australische Cricket-Saison 2011/12